Geografia:
 Louisiana, estat dels Estats Units
 Louisiana (Missouri), localitat de Missouri, als Estats Units
 Louisiana (Nova Espanya), territori colonial espanyol
 Louisiana (Nova França), territori colonial francès
 Territori de Louisiana, antic territori dels Estats Units
 Altres:
 Compra de la Louisiana, mitjançant la qual els Estats Units van adquirir aquest territori francès.
 Museu Louisiana, museu d'art modern de Copenhaguen (Dinamarca)